Форстнер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Форстнер, Бенджамин (1834—1897) — американский оружейник, изобретатель и предприниматель.
 Форстнер, Зигфрид фон (1910—1943) — немецкий барон, офицер-подводник, капитан 3-го ранга.
 Форстнер, Томас (род. 1969) — австрийский певец, дважды представлявший свою страну на конкурсе песни «Евровидение».